Шакс () — вигаданий персонаж, з телесеріалу «Усі жінки — відьми» мережі WB, Шакс демонічний вбивця, він служить тільки для виконання найвищих завдань Джерела всього зла. Він складається з вітру i повітря. Метод атаки - лютий порив вітру, який може бути смертельним для його жертви. Шакс відомий тим, що вбив Прю Галлівел закінчивши тим самим оригінальних Чародійок.

Заклинання щоб знищити 
 Вітер злий, що віє,
 Хай не сатаніє.
 Хай він нас покине,
 І без сліду згине

Вигадані персонажі